Rogers Cup 2008 (kobiety)
 Rogers Cup 2008 (mężczyźni)